Masaryk es un apellido checo. Es el apellido de:
 Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), filósofo, político y estadista austrohúngaro y checoslovaco, fundador y primer presidente de Checoslovaquia.
 Jan Garrigue Masaryk (1886-1948), diplomático y político checoslovaco.

También puede referirse a:
 Avenida Presidente Masaryk, en México DF, México;
 Universidad Masaryk, situada en Brno, República Checa;
 Circuito Masaryk o de Brno.